Niedernhart steht für:
 die Landesirrenanstalt bzw. Landes-Heil- und Pflegeanstalt Niedernhart (heute: Neuromed Campus) und das sie umgebende Gebiet in Linz, Oberösterreich
 Niedernhart (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern